Believe může být:

 alba
 Believe (album) – album Cher z roku 1998
 Believe (album, Girlschool) – album Girlschool z roku 2004

 skladby
 Believe (píseň, Dima Bilan)
 Believe (píseň, Cher)